Wörthgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Wörthgraben (Lingenfelder Altrhein) oder Kleinrheingraben, zum Lingenfelder Altrhein bei Lingenfeld, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Wörthgraben (Wiesengraben), rechter Zufluss des Wiesengrabens (zum Herrenseegraben, zum Erleinsbach, zum Main) bei Dürrfeld (Gemeinde Grettstadt), Landkreis Schweinfurt, Bayern

 Großer Wörthgraben, rechter Zufluss der Wiesent (zur Alten Donau) bei Tiefenthal, Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Oberer Wörthgraben, rechter Zufluss des Großen Wörthgrabens bei Tiefenthal

Ort:
 Wörthgraben (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Ortschaft Raning, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Wörthbach